Boelcke ist der Familienname folgender Personen:

 Oswald Boelcke (1891–1916), Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Werner Schmidt-Boelcke (1903–1985), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Willi A. Boelcke (1929–2022), deutscher Wirtschafts- und Sozialhistoriker, Publizist, Autor und Essayist
 Wilhelm Boelcke (1886–1954), deutscher Pilot

Boelcke ist der Name von:

 Boelcke-Kaserne (Koblenz), ehemalige Kaserne in Koblenz
 Taktisches Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke“ auf dem Fliegerhorst in Nörvenich
 Boelcke (Schiff), Flugsicherungsschiff der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Bölke